Sidra est le nom :
 de la gmina de Sidra, dans le powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Sidra, chef-lieu de cette gmina